L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 5 au  à Montréal sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Marcel Granollers et Horacio Zeballos celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Juan Martín del Potro, de l'Américain Frances Tiafoe, de l'Espagnol Fernando Verdasco, du Serbe et numéro 1 mondial Novak Djokovic, du Sud-Africain Kevin Anderson, du Suisse Roger Federer et de l'Uruguayen Pablo Cuevas. Ils sont respectivement remplacés par Jordan Thompson, Cameron Norrie, Márton Fucsovics, Mikhail Kukushkin, Hubert Hurkacz, Richard Gasquet et Grigor Dimitrov.

Pendant le tournoi 
Gaël Monfils signe la  victoire de sa carrière en Masters 1000 lors de sa victoire contre Peter Polansky au  tour.

Rafael Nadal remporte son  match en Masters 1000 lors de sa victoire en huitièmes de finale face à Guido Pella et dépasse le record de victoires de Roger Federer dans cette catégorie de tournoi.

Karen Khachanov et Daniil Medvedev s'affrontent pour la troisième fois de leur carrière à l'occasion de la toute première demi-finale entièrement russe en Masters 1000. Daniil Medvedev s'impose et atteint sa première finale dans cette catégorie.

Lauréats 
Rafael Nadal conserve son titre en écartant en finale Daniil Medvedev. Il s'agit de son  ATP, le  en Masters 1000, le  au Canada.

En double, Marcel Granollers et Horacio Zeballos décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Robin Haase et Wesley Koolhof. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2019) (tournoi féminin à Toronto)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Tennis masculin en 2019
Sport au Québec en 2019
Tennis en août 2019